18-й Чемпионат СССР по самбо проходил в Москве с 26 по 29 декабря (категории до 60 кг, до 68 кг, до 77 кг, св. 85 кг) и в Минске с 18 по 20 декабря 1964 года (категории до 56 кг, до 64 кг, до 72 кг, до 85 кг).

Медалисты

Литература 
 Самбо: Справочник / М.: Советский спорт, 2006;
 Борьба самбо: Справочник / Составитель Е. М. Чумаков — М.: Физкультура и спорт, 1985.

1964 год в Москве
Спорт в России в 1964 году
Спорт в Белоруссии в 1964 году
Спортивные соревнования в Минске
Декабрь 1964 года
Чемпионаты СССР в 1964 году
Соревнования по самбо в Москве
Соревнования по самбо в Белоруссии